Puchar Algierii (arab. كأس الجزائر) - to turniej piłkarski w Algierii. W rozgrywkach biorą udział wszystkie kluby piłkarskie zrzeszone w związku. Został założony w październiku 1962 roku, trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości. Pierwsza edycja miała wystartowała już w rok później. Do tej pory nie rozegrano tylko dwóch edycji w 1990 i 1993 r.

Mecze finałowe

Zwycięzcy i finaliści 

Algieria
Rozgrywki piłkarskie w Algierii